Платфо́рма 46-й киломе́тр — остановочная платформа Октябрьской железной дороги в Гатчинском районе Ленинградской области на линии Санкт-Петербург — Оредеж. Расположена в полутора километрах от садоводческого массива «Семрино», между станцией Семрино и платформой Сусанино, на перегоне Семрино — Вырица. Имеются две боковые платформы, рассчитанные на два вагона электропоезда. К северу от платформы расположен переезд. На платформе останавливается большая часть поездов, следующих по маршуруту Санкт-Петербург - Поселок и Санкт-Петербург - Оредеж.

Остановочные пункты Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Гатчинского района